Schätz ist der Familienname folgender Personen:
 August von Schätz (1856–1911), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Bernhard Schätz (1964–2017), deutscher Hochschullehrer (PD) an der TU München
 Hermann Schätz (* 1934), deutscher Politiker (SPD), MdB

Siehe auch:
 Schatz (Begriffsklärung)